Freneuse puede referirse a: 

 Freneuse, comuna francesa situada en Sena Marítimo.
 Freneuse, comuna francesa situada en Yvelines.